Караша́ускас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Карашаускас, Артур Юрьевич (род. 1992) — латвийский футболист, нападающий.
 Карашаускас, Юрий (род. 1970) — латвийский футболист, футбольный тренер.